Le Type 051C est un destroyer de la marine chinoise actuellement en service. Deux bâtiments ont été construits au milieu des années 2000. Utilisant de nombreux composants importés, ces navires ont été construits comme étant une solution temporaire au manque de bâtiments anti-aérien au sein la marine chinoise.Ils seront rapidement remplacés par le Type 052C qui s'est avéré bien plus performant malgré l'introduction de nombreux équipements domestiques nouveaux.

Armement

Liste des navires

Notes et références 

Classe de destroyer
Bateau de la Marine de l'Armée populaire de libération
Destroyer de la marine chinoise